Новоандреевка или Ново-Андреевка — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Ново-Андреевка — деревня в Глусском районе Могилёвской области.

Казахстан 
 Новоандреевка — село в Бурабайском районе Акмолинской области.
 Новоандреевка — село в Мамлютском районе Северо-Казахстанской области.
 Новоандреевка — до 2011 г. название села Баркытбел в Урджарском районе Восточно-Казахстанской области.

Крым 
 спорная между Россией и Украиной территория, де-факто под властью России
 Новоандреевка — село в Симферопольском районе Крыма.

Россия 
 Новоандреевка — село в Бурлинском районе Алтайского края.
 Новоандреевка — село в Белогорском районе Амурской области.
 Новоандреевка — деревня в Кармаскалинском районе Башкортостана.
 Новоандреевка — хутор в Подгоренском районе Воронежской области.
 Новоандреевка — хутор в Миллеровском районе Ростовской области.
 Новоандреевка — деревня в Никифоровском районе Тамбовской области, упразднена в 2000 году.
 Новоандреевка — деревня в Сладковском районе Тюменской области.
 Новоандреевка — село в составе города Миасс Челябинской области.

Украина 
 Новоандреевка — село в Васильковськом районе Днепропетровской области.
 Новоандреевка — село в Солонянском районе Днепропетровской области.
 Новоандреевка — село в Александровском районе Донецкой области.
 Новоандреевка — село в Волновахском районе Донецкой области.
 Новоандреевка — село в Покровском районе Донецкой области.
 Новоандреевка — село в Славянском районе Донецкой области.
 Новоандреевка — село в Ореховском районе Запорожской области.
 Новоандреевка — село в Новгородковском районе Кировоградской области.
 Новоандреевка — село в Белокуракинском районе Луганской области.
 Новоандреевка — село в Николаевском районе Николаевской области.
 Новоандреевка — село в Первомайском районе Николаевской области.
 Новоандреевка — село в Ширяевском районе Одесской области.
 Новоандреевка — село в Белопольском районе Сумской области.